Богдановце — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Богдановце-над-Трнавою — село в окрузі Трнава Трнавського краю Словаччини.
 Шариське Богдановце — село в окрузі Пряшів Пряшівського краю Словаччини.